— 80-й Император Японии, правивший с 30 марта 1168 по 18 марта 1180. Имя — Норихито.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Нинъан (1166—1169)
 Као (1169—1171)
 Дзёан (1171—1175)
 Ангэн (1175—1177)
 Дзисё (1177—1181)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список императоров Японии

 31